Chimalhuacán, nagyváros Mexikóban, México szövetségi államban
Chimalhuacán, csicsimék–azték régészeti lelőhely Chimalhuacán városában